L'épreuve masculine du 20 km individuel de biathlon aux Jeux olympiques de 2010 a lieu le  au Parc olympique de Whistler. Elle est remportée par le Norvégien Emil Hegle Svendsen devant son compatriote Ole Einar Bjørndalen et le Biélorusse Sergeï Novikov.

Médaillés

Résultats 
L'épreuve commence à 13 h 20 (UTC-8).

Légende : C - Couché ; D - Debout

Notes et références 

Individuel hommes